

Letteratura 
 Di qua dal Paradiso (This Side of Paradise) – romanzo di Francis Scott Fitzgerald del 1920

Musica 
 This Side of Paradise – album di Ric Ocasek del 1986
 This Side of Paradise – singolo di Bryan Adams del 2005, dall'album Room Service
 This Side of Paradise – singolo di Hayley Kiyoko del 2014
 This Side of Paradise – EP di Hayley Kiyoko del 2015

Televisione 
 Al di qua del paradiso  (This Side of Paradise) – episodio della prima stagione di Star Trek